Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno H.

Reference

H